Cacumisporium är ett släkte av svampar. Cacumisporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cacumisporium